

Persone
 Ambrogio Berchet (1784-1864) – patriota italiano
 Giovanni Berchet (1783-1851) – poeta, scrittore e letterato italiano
 Guglielmo Berchet (1833-1913) – patriota, politico e storico italiano, nipote del poeta Giovanni

Altro
 Liceo classico Giovanni Berchet – liceo ginnasio di Milano
 Villa Algarotti-Berchet – villa veneta di Carpenedo, periferia di Mestre